Шкурган — прізвище.

 Шкурган Андрій Семенович (* 1961) — український оперний співак (баритон), заслужений артист України
 Шкурган Василь Іванович (* 1952) — український поет
 Шкурган Микола (* 1840 — † 1922) — педагогічний діяч Буковини
 Шкурган Семен Васильович (* 1938) — український співак (баритон), педагог, Заслужений артист УРСР

Українські прізвища